Een kleur, heel licht paars
 Een gemeente in de Filipijnse provincie Bohol, zie Lila (Bohol)
 Een onofficiële naam voor de dwergplaneet Eris
 Lila: An Inquiry into Morals, een boek van Robert M. Pirsig, de opvolger van Zen en de Kunst van het Motoronderhoud